Die Zenger von Schwarzeneck und Zangenstein waren vom 13. bis zum 15. Jahrhundert Besitzer der beiden 4,3 km voneinander entfernten Burgen Schwarzeneck und Zangenstein an der Schwarzach.
Damit waren sie Herrscher über diesen Teil des Schwarzachtales.
Neben Schwarzeneck und Zangenstein hatten sie Besitztümer und Burgen in Fronhof, Willhofen, Prackendorf, Schneeberg, Trausnitz, Leutzmannstein, Regenstauf, Prukberg.
Einige von ihnen waren kampferprobte und rauflustige Ritter, die gerne an allen lokalen Kampfgeschehen teilnahmen und sich auch als Raubritter betätigten.
Ritter waren Heinrich Zenger zu Schwarzeneck, Heinrich Zenger zu Schwarzeneck und Regenstauf, Hans Zenger zu Schwarzeneck und Zangenstein.
Andere hatten angesehene Positionen: Parzival Zenger zu Schwarzeneck war Pfleger und Richter, Heinrich V. Zenger zu Fronhof und zu Schwarzeneck war Vizedom.
Auf diese Weise stellte die Familie Zenger vom 13. bis zum 15. Jahrhundert eine entscheidende Macht in dieser Region dar.

Verwandtschaftsbeziehungen der Zenger von Schwarzeneck und Zangenstein 
Schematische Darstellung: Geschwister, die nichts mit Schwarzeneck und Zangenstein zu tun hatten, wurden weggelassen.
Vorfahren, die nichts mit Schwarzeneck und Zangenstein zu tun hatten, wurden in Klammern gesetzt.
Zu jedem Zenger wurden die Jahreszahlen genannt, an denen er schriftlich erwähnt wurde. Der Stammbaum ist zeitlich geordnet, so dass in jeder Zeile die etwa gleichzeitig lebenden Familienmitglieder aufgeführt sind.

Vorfahren bis Linie Heinrich I. Zenger

Nachkommen auf Schwarzeneck und Zangenstein von Conrad II.

Nachkommen auf Schwarzeneck und Zangenstein von Jordan I.

Literatur 
 Johann Ferdinand Huschberg, F. Hüttner: Das adelige Geschlecht der Zenger. In: Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Band 37, 1901, S. 1–88
 Wilhelm Nutzinger: Historischer Atlas von Bayern, Teil Altbayern, Heft 52, Neunburg vorm Wald, München 1982, ISBN 3-7696-9928-9
 Christoph Michael Zenger: Die Zenger von Nappurg und Trausnitz, Eigenverlag, 1985

Siehe auch 
 Zenger (Adelsgeschlecht)
 Zenger von Trausnitz
 Liste bayerischer Adelsgeschlechter
 Liste deutscher Adelsgeschlechter

Einzelnachweise 

Bayerisches Adelsgeschlecht
Schwarzhofen
Zenger (Adelsgeschlecht)
Linie eines Adelsgeschlechts